Михаил Герценштейн: Герценштейн, Михаил Евгеньевич (1926—2010) — советский физик и радиоинженер.
 Герценштейн, Михаил Самойлович (1910—2008) — известный как Шмелёв, Михаил Самойлович, советский разведчик-нелегал, историк, начальник Высших академических курсов при Военной академии им. Фрунзе (1961—1969).
 Герценштейн, Михаил Яковлевич (1859—1906) — экономист, член первой Государственной Думы.